Боуз-Лайон () —  шотландский род, связанный происхождением с , 1-м , через , 9-го графа Стратмор и Кингхорн, главу клана Лайон. После женитьбы в 1767 году графа Джона Лайона на богатой наследнице , фамилия семьи была изменена на Лайон-Боуз согласно парламентскому акту; 13-й граф, Клод, изменил порядок написания на Боуз-Лайон.

Известные члены рода:
 Боуз-Лайон, Елизавета (1900—2002) — супруга короля Георга VI и мать королевы Елизаветы II, королева-консорт Соединённого Королевства в 1936—1952.
 Боуз-Лайон, Клод Джордж (1855—1944) — британский аристократ, отец Елизаветы Боуз-Лайон, королевы-матери, дед королевы Елизаветы II.
 Боуз-Лайон, Лилиан (1895—1949)  — британская поэтесса, двоюродная сестра Елизаветы Боуз-Лайон, матери королевы Елизаветы II.
 Боуз-Лайон, Патрик (1863—1946) — британский теннисист, победитель Уимблдонского турнира.

Примечания 

Дворянские роды, на гербах которых изображены львы